Jean Dalsace (1893-1970), gynécologue français ;
Lucien Dalsace (1893-1980), acteur français.
Patronyme français